Concerto grosso, concerto che prevede interventi di un gruppo di solisti detto concertino
 Concerto grosso – opera per orchestra d'archi di Ralph Vaughan Williams
 Concerto grosso per i New Trolls – album dei New Trolls del 1971
 Concerto grosso n. 2 – album dei New Trolls del 1976
 Concerto grosso (Art & Music) – album delle Silberflöten del 2002
 Concerto grosso: The Seven Seasons – album de La Leggenda New Trolls del 2007